

Cinema 
L'ultimo round (Heart) – film del 1987 diretto da James Lemmo

Musica 
Heart  – gruppo musicale hard rock statunitense
 Heart  – brano dell'album ...Live... di Klaus Schulze del 1980
Heart  – album degli Heart del 1985
Heart  – singolo dei Pet Shop Boys del 1988, dall'album Actually
HEART  – album de L'Arc~en~Ciel del 1998
Heart  – singolo dei Do As Infinity del 1999
Heart  – album di Amanda Lear del 2001
Heart  – album degli Stars del 2003
 Heart  – album di Yuna Ito del 2007
Heart  – album di Elisa del 2009
♥ (Heart) – EP di Savant del 2013

Televisione 
 Cuore (Heart) – episodio della seconda stagione di Supernatural

Pagine correlate 
 Tutte le voci che iniziano per Heart

Altri progetti